peut faire référence à :

Cinéma 
 Serial, une forme de films ou de téléfilms feuilletonnants
 Serial, un film américain réalisé par Bill Persky en 1980

Radio 
 Serial, un podcast américain diffusé depuis 2014

Musique 
 Serial Records, un label de musique électronique

Autres 
 Un serial (en informatique) désigne un numéro de série